Waynesburg désigne :

 Waynesburg, une ville située dans l’Indiana ;
 Waynesburg, une ville située dans l’Ohio ;
 Waynesburg, une ville située en Pennsylvanie.